Puchar Tacht Jamszid (1973/1974) była 1. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej w Iranie. Liga skupiała 12 zespołów. Pierwszym mistrzem Iranu został zespół Persepolis Teheran. Tytuł króla strzelców zdobył Gholam Hossejn Mazloumi, który w barwach klubu Taj Teheran strzelił 15 bramek.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Iran Pro League

Bibliografia 
 

1973 w piłce nożnej
1974 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Iranie
Iran w XX wieku
1973 w Azji
1974 w Azji